In der Mathematik gibt es zwei Regeln mit dem Namensbestandteil  σ-Regel:
 k-σ-Regel, siehe Formelsammlung Stochastik, zu Wahrscheinlichkeiten von Umgebungen des Erwartungswertes bei Binomialverteilungen, k steht dabei für eine natürliche Zahl
 μ-σ-Regel, siehe Entscheidung unter Unsicherheit, Entscheidungsregel, die auch die Risikoeinstellung des Entscheiders berücksichtigt